Amazing-Man – nome di diversi personaggi dei fumetti DC Comics
 Amazing-Man – personaggio dei fumetti Centaur Publications